Der Kanton Fère-en-Tardenois ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 77 Gemeinden in den Arrondissements Château-Thierry und Soissons und hat sein bureau centralisateur in Fère-en-Tardenois. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde der gleichnamige Vorgängerkanton 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 78 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Fère-en-Tardenois die 23 Gemeinden Beuvardes, Bruyères-sur-Fère, Brécy, Cierges, Coincy, Coulonges-Cohan, Courmont, Dravegny, Fresnes-en-Tardenois, Fère-en-Tardenois, Goussancourt, Le Charmel, Loupeigne, Mareuil-en-Dôle, Nanteuil-Notre-Dame, Ronchères, Saponay, Sergy, Seringes-et-Nesles, Villeneuve-sur-Fère, Villers-Agron-Aiguizy, Villers-sur-Fère und Vézilly. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 269,18 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0215.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2022: Fusion Bazoches-sur-Vesles und  Saint-Thibaut → Bazoches-et-Saint-Thibaut

2016: Fusion Glennes, Longueval-Barbonval, Merval, Perles, Révillon, Vauxcéré und  Villers-en-Prayères → Les Septvallons

Einwohner

Politik 

Fereentardenois